William Babington henviser til blandt andre:

 William Babington (jurist) (c. 1370–1454) – engelsk jurist
 William Babington (læge) (1756–1833) – engelsk læge